Krakowska Ulica (Bondyrz)
 Krakowska Ulica (Opatowiec)